Krzysztof Lewandowski (ur. 1973) – polski adwokat i samorządowiec, od 2006 roku wiceprezydent Zabrza
 Krzysztof Lewandowski (ur. 1986) – polski lekkoatleta specjalizujący się w skoku w dal